Suho Polje je lahko:
 Suho Polje, Bijeljina (Bosna in Hercegovina)
 Suho Polje, Doboj (Bosna in Hercegovina)
 Suho polje (Dürnfeld), pri Timenici, avstrijska Koroška
 Suho polje, kraško polje, Hrvaška (Dinara in Lika)
 Suhopolje, Slavonija, Hrvaška
 Zuchepoll, Pustriška dolina (Južna Tirolska-Italija)